Siège du château de Kōriyama (1540), voir : :it:Assedio di Kōriyama
 Siège du château de Kōriyama (1544)